Capella dels Infants Orfes és una obra del municipi de Barcelona (Barcelona) protegida com a bé cultural d'interès local. Ubicades al districte de Ciutat Vella, les restes de l'antiga Casa dels Infants Orfes ocupen en l'actualitat l'angle entre el Carrer de Montalegre i el Carrer d'Elisabets. Disposen de dues façanes afrontades a aquestes vies citades, i fan mitgera amb les finques veïnes.

Descripció 
De planta rectangular, el conjunt actual el forma un cos de tres pisos que avui és la seu de l'Escola Vedruna Àngels i una capella que avui és la seu de la Fundació CIDOB (Centre d'Informació i Documentació Internacionals de Barcelona). La façana afrontada al Carrer de Montalegre és resultat de la demolició de gran part del conjunt a principis de la dècada de 1990, raó per la qual combina finestrals i murs històrics de pedra amb finestres i murs revossats de poca entitat arquitectònica.

La façana orientada al Carrer d'Elisabets, en canvi, mostra els acabats originals de la capella del conjunt, datats del . Aquesta sòbria façana presenta murs de carreus desbastats que en origen probablement es presentaven revestits amb morters. La pedra treballada només té presència en les cadenes d'angle, els cornisaments i el portal d'accés. Aquest portal, allindanat està emmarcat per platabandes clàssiques i coronat per un frontó triangular sostingut sobre mènsules ornades a base de relleus amb sanefes de moneda. La porta encara conserva l'antiga caixa de donacions, acabada amb fusta motllurada i amb la inscripció "Caritat per los pobres del Hospital de Nostra Senyora dels Ynfants Orfens. Añy 1785". Sobre la porta, un ull de bou que il·lumina l'interior de la capella per la zona del cor és rematat per una cornisa horitzontal i una fornícula avui buida encaixada dins el perfil en doble vessant de la façana. La capella, de nau única, es presenta coberta amb voltes d'aresta amb llunetes i està flanquejada per capelles laterals intercomunicades que s'obren a la nau per mitjà d'arcs de mig punt. L'imagineria i els elements ornamentals de la capella desaparegueren l'any 1936 i en l'actualitat es mostra revestida amb morter blanc.

Història 
La Casa dels Infants Orfes era un conjunt l'edificació del qual té els seus orígens en el . Tanmateix, la institució que acollia havia estat fundada l'any 1370 per Guillem dez Pou per acollir-hi alguns infants orfes de la diòcesi de Barcelona. La Capella, afrontada al Carrer d'Elisabets, va ser contractada per Claudi Cosal l'any 1680, encara que llurs capelles foren remodelades l'any 1785. L'edifici ha tingut usos ben diversos des del s. XIX. L'any 1848 va passar a ser la seu de l'escola regentada per les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül.

L'any 1875 passà a mans de les Carmelites de la Caritat, que la convertiren en convent fins al 1910, que acollí l'Institut de Cultura i Biblioteques Populars per a la Dona. Entre el període 1936 i 1939 fou usat com a seu del Sindicat d'Espectacles, fins que acabada la guerra el conjunt tornà a mans de les Carmelites. A inicis de la dècada de 1990 gran part del conjunt fou sotmès a destrucció, justificada aquesta per la construcció del MACBA (Museu d'Art Contemporani de Barcelona) i la consegüent reurbanització del Carrer de Montalegre. Tot i ser un edifici catalogat, l'operació fou molt agressiva i provocà, fins i tot, el trasllat del seu portal principal (un excel·lent exemplar renaixentista de 1578) a la veïna Casa de la Misericòrdia (Carrer de les Ramelleres, 17).

En l'actualitat, les restes del conjunt han estat desmembrades i la part afrontada al Carrer de Montalegre pertany a l'Escola Vedruna Àngels, mentre la part afrontada al Carrer d'Elisabets acull des de 1988 la seu de la Fundació CIDOB (Centre d'Informació i Documentació Internacionals de Barcelona).

Referències

Enllaços externs 

 

Patrimoni monumental del Raval
Edificis del Raval
Esglésies renaixentistes de Barcelona